

Astronautica 
 Progress – velivolo spaziale da carico russo

Aziende 
 Progress – casa editrice sovietica
 Progress Software Corporation – azienda informatica statunitense

Geografia 
Russia
 Progress – centro abitato dell'Adighezia
 Progress – città dell'Oblast' dell'Amur
Stati Uniti d'America
 Progress – città non incorporata della Contea di Delaware, Indiana
 Progress – comunità della Contea di Washington, Oregon
 Progress – census-designated place della Contea di Dauphin, Pennsylvania

Informatica 
 Progress – DBMS sviluppato dalla Progress Software Corporation
 Progress bar

Musica 
 Progress – album dei Big Youth del 1979 
 Progress – EP di Pedro the Lion del 2000
 Progress – album degli Ultraspank del 2000
 Progress – album dei Rx Bandits del 2001 
 Progress – album di Michael Giles del 2002
 Progress – album dei Take That del 2010

Televisione 
 Un addio difficile (Progress) – episodio della prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 

 Progresso
 Progressive (disambigua)